Mosina peut désigner :

Toponymie
en  
 Mosina est une ville dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 également siège de la gmina de Mosina.
 Mosina est un  village dans la voïvodie de Lubusz.
 Mosina est un  village de la powiat de Stargard dans la voïvodie de Poméranie occidentale.
 Mosina est un  village de la powiat de Szczecinek dans la voïvodie de Poméranie occidentale.

au 
 Mosina est le nom en langue mota de Mwesen, un village de l'île de Vanua Lava, au nord du Vanuatu.

Langue
 Le mosina est l'ancien nom donné à la langue mwesen parlée dans le village même de nom. Le même terme a parfois désigné aussi la langue voisine, le vurës.

Homonymie de localités